Herrengasse heißen folgende geographischen Objekte:

 Herrengasse (Gemeinde Neustift), Ort bei Neustift im Stubaital, Bezirk Innsbruck-Land, Tirol
Straßen:
 Herrengasse (Graz)
 Herrengasse (Innsbruck)
 Herrengasse (Klagenfurt)
 Herrengasse (Linz)
 Herrengasse und Bierjodlgasse (Salzburg)
 Herrengasse (Schriesheim)
 Herrengasse (Wiener Neustadt)
 Herrengasse (Wien)
 Herrengasse (Bern)